Rhizogonium är ett släkte av bladmossor. Rhizogonium ingår i familjen Rhizogoniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Rhizogonium